Taximeter (systeem), een systeem in taxi's om de ritprijs vast te stellen
Taxi-meter (Bangkok), een dergelijk systeem bij taxidiensten in Bangkok